Фадде́ев — русская фамилия, производная от церковного имени Фаддей.

 Фаддеев, Александр Александрович (1844—1895) — артист Императорских театров, управляющий Московским бюро Русского театрального общества.
 Фаддеев, Алексей Евгеньевич (род. 1977) — российский актёр театра и кино.

 Фаддеев, Григорий Иванович (1895—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Фаддеев, Дмитрий Константинович (1907—1989) — советский математик, член-корреспондент АН СССР (1964).
 Фаддеев, Людвиг Дмитриевич (1934—2017) — русский физик-теоретик и математик.
 Фаддеев, Семён Андреевич (1835—1909) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов, командир 2-го Кавказского армейского корпуса.
 Фаддеев, Фёдор Иванович (1892—1939) — советский партийный и государственный деятель, нарком земледелия КБАССР.

 Фаддеева, Вера Николаевна (1906—1983) — советский математик. Жена Дмитрия Фаддеева, мать Людвига Фаддеева.

См. также 
 Фадеев